Подскальное — село в Урупском районе Карачаево-Черкесии Российской Федерации. Входит в состав Предгорненского сельского поселения.

География 
Село расположено в юго-западной части республики, на административной границе с Краснодарским краем, в долине р. Большая Лаба, вблизи села Предгорное, с которым связан ул. Шоссейная (расстояние между окраинами — около 900 м).

Возле села находится скальный массив Ахмед-кая, «Гунькина пещера».

Уличная сеть
Пять улиц: ул. 8 Марта, ул. Кооперативная, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Шоссейная.

История

Население

Инфраструктура 
Подскальное обслуживается отделением почты 369284, находящее в центре поселения — селе Предгорное.

Транспорт 
Автодорога «Бескес-Подскальное».

Примечания 

Населённые пункты Урупского района